Das letzte Experiment ist Filmbeititel:
 Quiet Earth – Das letzte Experiment, neuseeländischer SF-Film (1985) von Geoff Murphy
 Orbiter 9 – Das letzte Experiment, spanisch-kolumbianischer SF-Liebesfilm von Hatem Khraiche (2017)